Vasil Spasov – allenatore di calcio e calciatore bulgaro
 Vasil Spasov – scacchista bulgaro